

Persone
 Edward Plunkett, XVIII barone Dunsany (1878-1957) – scrittore e drammaturgo irlandese
 Gerard Plunkett (1955) – attore e doppiatore irlandese
 Jim Plunkett, propr. James William Plunkett, detto Jim (1947) – giocatore di football americano statunitense
 Maryann Plunkett (1953) – attrice e cantante statunitense
 Oliver Plunkett (1629-1681) – arcivescovo cattolico irlandese, venerato come santo dalla Chiesa cattolica
 Roy J. Plunkett (1910-1994) – chimico statunitense
 Steve Plunkett (...) – cantante, chitarrista, compositore e produttore discografico statunitense
 Walter Plunkett (1902-1982) – costumista statunitense

Altro
Plunkett & Macleane – film del 1999 diretto da Jake Scott